Марин Петров може да се отнася за:
 Марин Петров (футболист, р. 1977)
 Марин Петров (футболист, р. 1988)